Единый государственный реестр — тип государственных информационных ресурсов, к которым, в том числе, относятся:
 Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)
 Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
 Единый государственный реестр субъектов страхового дела (ЕГРССД)
 Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) См. также 
 Государственный реестр
 Единый реестр
 Реестр